Шацк — топоним.

 Шацк — город в Рязанской области России.
 Шацк — посёлок городского типа в Волынской области Украины.
 Шацк — агрогородок в Пуховичском районе Минской области Белоруссии.

См. также 
 
 
 Шацкие Выселки
 Шатск